Mandriá kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mandriá (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,87, long 32,83), 
 Mandriá (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,72, long 32,53), 

Robotskapade Cypernförgreningar